Jos Houben (Nederlands politicus) (1951), politicus voor het Christen-Democratisch Appèl
 Jos Houben (Belgisch politicus) (1919-2018),  politicus voor de (Belgische) Socialistische Partij (geboren als Jozef Frans Houben, gewezen senator en oud-burgemeester van Berlaar)